David Bortolussi – rugbista a 15 francese
 Stefano Bortolussi – scrittore, poeta e traduttore italiano
 Steven Bortolussi – ex rugbista a 15 italiano di origine australiana